Андромах (, Andromachos, Andromachus) може да се отнася за:

 Андромах (син на Египт), в митологията син на Египт, съпруг на данаидата Херо
 Андромах (Крит), убит от Еней

 Андромах (хипарх), 364 пр.н.е. хипарх на епейците
 Андромах (Тавроменион), 358 пр.н.е. новоосновател на Тавроменион, баща на историка Тимей
 Андромах (сатрап), 332 пр.н.е. управител на Коилесирия
 Андромах (син на Хиерон), офицер на Александър Велики, 4 век пр.н.е.
 Андромах, син на Ахей (Селевкиди), 3 век пр.н.е.
 Андромах от Аспенд, 217 пр.н.е., командир на Птолемей IV в битката при Рафия
 Андромах (посланик), 154 пр.н.е. посланик на Птолемей VI в Рим
 Андромах от Кара, издава 53 пр.н.е. Марк Лициний Крас след неговата загуба при Кара на партите
 Андромах (олимпийски победител), побеждава 60 пр.н.е. в тичане
 Андромах Стари, лекар на император Нерон, 1 век
 Андромах Млади, син на предния, автор на 3 тома за фармация, 1 век
 Андромах (ретор), гръцки ретор
 Андромах (каменар), каменар от късната Римска империя
 Андромах (префект), 401 г. Praefectus praetorio Galliarum
 Андромах (magister officiorum), magister officiorum на Одоакър

Други:
 Андромаха, съпругата на Хектор
 Андромаха (Еврипид), трагедия от Еврипид
 (175) Андромаха, астероид
 Андромахи, село в Северна Гърция